Case har flere betydninger:

 En situation, ofte måske snarere en situationsbeskrivelse. Se Case (situation).
 Et traktormærke. Se Case-traktorer.
 Sætterkasse, øvre (upper case) og nedre (lower case)
 CASE er forkortelsen for Computer-Aided Software Engineering, hvilket er et hjælpeværktøj til brug i systemudvikling.